Melkmeisje (beroep), een jonge vrouw die melk van de boer verkocht
 Het melkmeisje, een schilderij van Johannes Vermeer
 Het ijdele melkmeisje, een Zeeuws volksverhaal
 Melkmeisje (bouwkunde), een kozijntype
 Het Melkmeisje, een beeld van Wim T. Schippers